L'édition masculine 2019 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 12 au  sur terre battue en extérieur. C'est le  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain John Isner, du Canadien Milos Raonic et du Sud-Africain Kevin Anderson. Ils sont respectivement remplacés par Radu Albot, Jan-Lennard Struff et Mikhail Kukushkin.

Pendant le tournoi 
Nick Kyrgios est disqualifié lors de son deuxième match face à Casper Ruud pour avoir quitté le court en plein match.

Légèrement blessé à une jambe, Roger Federer doit déclarer forfait avant son match de quart de finale contre Stéfanos Tsitsipás, la quatrième fois seulement que cela lui arrive dans toute sa carrière.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte le tournoi en simple en battant en finale Novak Djokovic pour leur  confrontation. Il s'agit de son  titre ATP en simple, le  à Rome.

En double, les tenants du titre Juan Sebastián Cabal et Robert Farah remportent le tournoi en battant en finale Raven Klaasen et Michael Venus. Il s'agit respectivement de leur  et  titre en double.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2019 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 2019) : tournoi féminin
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Sport en Italie en 2019
Rome
Tennis en mai 2019